

Населені пункти та їхні частини
 Маґдаленув — село в гміні Водзеради Ласького повіту Лодзинського воєводства
 Маґдаленув — село в гміні Щерцув Белхатовського повіту Лодзинського воєводства
 Маґдаленув — частина села Міленцин у гміні Брвінув Прушковського повіту Мазовецького воєводства
 Маґдаленув — частина села Камень у гміні Гміна Цекув-Кольонія Каліського повіту Великопольського воєводства

Примітки